Walmex est une chaîne de distribution mexicaine fondée en 1954. Elle opère principalement au Mexique, au Guatemala, au Chili, au Costa Rica, au Honduras, au Salvador et au Nicaragua.

Historique 
En , la compagnie prend le contrôle de D&S SA au Chili : Lider Hiper, Lider Express, Superbodega Acuenta, Ekono.

Localisation

Chili 
 Total de magasin 365 (en 2016)
 Ekono 97
 Superbodega Acuenta 103
 Lider Express 81
 Lider Hiper 81
 Central Mayorista 3
Nombre d'employés en  : 47 369

Mexique 
Total de magasin  (en 2016)
 Bodega Aurrera Express 926
 Bodega Aurrera 477
 Mi Bodega Aurrera 320
 Walmart Supercenter 256
 Sam's Club 161
 Suburbia 113
 Superama 95
 Medimart Farmacia de Walmart 10
 Zona Suburbia 5

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Walmart

Liens externes 
 Site officiel de l'entreprise

Walmart
Entreprise fondée en 1991
Entreprise de grande distribution ayant son siège au Mexique
Entreprise de l'Índice de Precios y Cotizaciones
Entreprise du S&P Latin America 40
Supermarché